Сорби — фамилия. Известные носители:

 Сорби, Генри Клифтон (1826—1908) — британский естествоиспытатель, геолог и микроскопист.
 Сорби, Рафаэлло (1844—1931) — итальянский живописец.